

Geografia dos Estados Unidos
Mount Carmel (Carolina do Sul)
Mount Carmel (Illinois)
Mount Carmel (Indiana)
Mount Carmel (Ohio)
Mount Carmel (Pensilvânia)
Mount Carmel (Tennessee)

Desambiguações de topônimos